Кускокуим или Кускоквим — наименование герографических объектов на Аляске.
 Кускокуим (горный хребет)
 Кускокуим (залив)
 Кускокуим (река)